

Geografia 
 Italia
 Marra – frazione di Boscoreale, città metropolitana di Napoli
 Marra – frazione di Corniglio, provincia di Parma
 Sudan
 Jebel Marra – stratovulcano del Darfur

Persone 
 Adelia Marra (1979) – pattinatrice di velocità in-line italiana
 Alfonso Luigi Marra (1947) – politico e scrittore italiano
 Armando Marra (1936-2011) – attore, regista, cantante e scrittore italiano
 Daniela Marra (1984) – attrice italiana
 Davide Marra (1984) – pallavolista italiano
 Donato Marra (1940) – funzionario italiano
 Dora Marra (1921-2012) – bibliotecaria italiana
 Francesca Marra (1963) – regista italiana
 Giovanni Marra (1931-2018) – arcivescovo cattolico italiano
 Giulio Marra (1944) – critico letterario e accademico italiano
 Giuseppe Marra (1936) – giornalista ed editore italiano
 Italo Marra (1931-...) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Marco Marra (1968) – autore televisivo e conduttore televisivo 
 Realino Marra (1956) – giurista, sociologo, scrittore e accademico italiano
 Rudy Marra (1964) – cantautore e scrittore italiano
 Saverio Marra (1894-1978) – fotografo italiano
 Stefano Marra (1968) – ex calciatore italiano
 Tommaso Marra (1977) – disc jockey e producer italiano
 Vincenzo Marra (1972) – regista e sceneggiatore italiano

Altro 
 Marra – cognome italiano
 Della Marra – famiglia nobile campana
 Marra – nome della zappa in alcune regioni d'Italia
 Marra  – abbreviazione del nome d'arte del rapper italiano Marracash